ORP „Groźny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez ścigacze okrętów podwodnych polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Groźny” – jednostka projektu 122bis z lat 50. XX wieku, ex-radziecki BO-347 lub BO-296
 ORP „Groźny” (351) – jednostka projektu 912M z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów